Cal Gavatx (Abella de la Conca), masia del terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà 

 Cal Gavatx (Boadella i les Escaules), casa de Boadella i les Escaules (l'Alt Empordà) 
 Cal Gavatx (l'Esquirol), masia a mig camí dels nuclis de Tavertet i l'Esquirol (Osona)